POSTN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 836 амінокислот, а молекулярна маса — 93 314.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Локалізований у позаклітинному матриксі, апараті гольджі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки